Der Name Lieli bezeichnet verschiedene Orte in der Schweiz:
 eine ehemalige Gemeinde im Amt Hochdorf, Kanton Luzern: Lieli LU, heute Ortsteil der Gemeinde Hohenrain
 einen Ortsteil der Gemeinde Oberwil-Lieli im Bezirk Bremgarten, Kanton Aargau, siehe Oberwil-Lieli

Lieli steht für:
 Lieli (Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht
 Ruine Lieli, Burgruine in Lieli, Kanton Luzern